Dzika rodzinka – serial animowany emitowany w latach 1998-2001.
 Dzika rodzinka – film animowany z 2002 roku, reż. Jeff McGrath i Cathy Malkasian.